Bitmessage — криптографический мессенджер с открытым исходным кодом, использующий децентрализованную P2P-сеть, написанный на C++ и Python. Сеть Bitmessage сходна с сетью Bitcoin тем, что опирается на криптографию и жертвует некоторым удобством ради безопасности и децентрализации, однако она предназначена для задачи пересылки сообщений, а не денежных транзакций. Сеть получила резкий всплеск популярности после разглашений Эдварда Сноудена о системе тайного слежения за интернет-пользователями PRISM.

Сеть Bitmessage обрабатывает несколько тысяч частных сообщений в день.

Описание 
Сеть Bitmessage шифрует все входящие и исходящие сообщения каждого пользователя, используя сильные алгоритмы шифрования, таким образом, что только получатель сообщения способен его расшифровать. Для обеспечения анонимности:
 система рассылает все сообщения на компьютеры всех других доступных участников сети, тем самым перемешивая зашифрованные исходящие сообщения данного пользователя с зашифрованными исходящими сообщениями всех других пользователей сети.;
 использует длинные адреса вида BM-BcbRqcFFSQUUmXFKsPJgVQPSiFA3Xash, которые могут создаваться пользователем локально практически в неограниченном количестве;
 использует алгоритмы шифрования с открытым ключом, тем самым только получатель может расшифровать сообщение. Особенности алгоритма таковы, что даже исходный отправитель сообщения не сможет расшифровать своё собственное сообщение обратно, поскольку ключ, используемый для шифрования, отличается от ключа, используемого для расшифровывания;
 отправляемое сообщение не содержит адрес получателя, поэтому каждый участник сети пытается расшифровать абсолютно все сообщения, даже не предназначенные для него. Поскольку участник сети способен расшифровать только сообщения, предназначенные ему, то участник знает, что сообщения, которые он не смог расшифровать, были предназначены не ему и передаёт их в зашифрованном виде другим узлам;
 отправитель исходного сообщения может легко узнать было ли доставлено сообщение получателю или нет с помощью системы подтверждений (acknowledgement), однако, отправитель не может определить, какой именно компьютер-участник сети является истинным получателем сообщения, поскольку это сообщение хранится у всех участников сети вне зависимости от того, кому оно изначально предназначалось;
 зашифрованные сообщения хранятся в сети два дня, после чего удаляются участниками сети;
 используется Proof-of-work для защиты от спама;
 поддерживается привязка Bitmessage-адреса к домену Namecoin.

Анонимные группы общения 
Начиная с версии 0.3.5 Bitmessage протокол поддерживает децентрализованные анонимные группы общения, называемые чанами (chan).
В отличие от обычных тематических электронных рассылок, использующих электронную почту:
 внутри chan-сообщения пользователей анонимны в такой степени, что не известен ни Bitmessage адрес получателя, ни Bitmessage адрес отправителя.
 chan невозможно отключить, убрав какой-либо центральный сервер или группу серверов, благодаря полной децентрализованности сети.
 chan невозможно подвергнуть цензуре, поскольку для того, чтобы знать криптографические ключи к chan’у, достаточно знать лишь имя chan’а. Таким образом, любой пользователь Bitmessage, знающий имя рассылки, может анонимно читать chan и отправлять в него сообщения.
 любой пользователь Bitmessage может создать свой собственный chan, просто придумав имя и поделившись этим именем с приглашенными им пользователями.

В данный момент существует список популярных общеизвестных chan’ов, посвященных анонимному обсуждению различных тем, начиная от политики и заканчивая анонимной игрой в шахматы по переписке.

Использование 
Официальный клиент PyBitmessage переведён на английский, русский, немецкий, французский, испанский языки, а также язык эсперанто.

Помимо официального клиента PyBitmessage, пользователи имеют возможность использовать Bitmessage в практически любой обычной программе электронной почты, например Mozilla Thunderbird или Outlook Express, благодаря встроенному API.

Примечания

Литература 
 Журнал «Хакер»: Bitmessage: новая программа для P2P-крипточата
 Пишем правильно! Готовые рецепты действительно защищённых персональных коммуникаций // Компьютерра
 BitMessage: A Model For A New Web 2.0? // Bitcoin Magazine

Ссылки 

 Техническое описание Bitmessage
 Легковесный альтернативный клиент

Анонимные сети
Криптографическое программное обеспечение
Свободное сетевое программное обеспечение
Свободное кроссплатформенное программное обеспечение
Программное обеспечение с лицензией MIT
Свободное программное обеспечение, написанное на Python